Kübel bezeichnet:

 Eimer, vor allem in Österreich und der Schweiz
 Förderkübel, im Bergbau ein Fördergefäß
 Kübel (Einheit), altes Maß
 Kübelwagen als Kurzwort

Kübel ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kübel, Abt des Klosters Waldsassen
 Franz Philipp von Kübel (1819–1884), deutscher Jurist, Redaktor des BGB 
 Georg Christian Franz Kübel (1757–1834), Bürgermeister von Heilbronn
 Hans Gerd Kübel (1934–1994), deutscher Schauspieler
 Heinrich August Kübel (1799–1855), deutscher Jurist und Politiker
 Jana Kübel (* 1987), deutsche Fernsehmoderatorin
 Johann Ludwig Kübel (1684–1753), deutscher Rechtsanwalt und Bürgermeister
 Johannes Kübel (1873–1953), deutscher evangelischer Theologe
 Karl Kübel (Architekt) (1852–nach 1929), deutscher Architekt
 Karl Kübel (1909–2006), deutscher Unternehmer und Stifter
 Klaus Kübel (1941–2008), Kanzler Friedrich-Schiller-Universität
 Lothar von Kübel (1823–1881), Weihbischof in Freiburg 
 Paul Kübel (* 1940), Pfarrer und Autor 
 Robert Benjamin Kübel (1838–1894), lutherischer Theologe
 Theodor Kübel (1870–1918), deutscher Oberstleutnant und Eisenbahnoffizier
 Tim Kübel (* 1993), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Külbel (Begriffsklärung)